Серина Уилямс и Винъс Уилямс трябваше да защитават титлата си, но Серина продължава да лекува контузията си в крака и двете нямаше как да се включат в схемата. Поставените под номер 1 Жисела Дулко и Флавия Пенета спечелиха титлата след 2:1 сета на финала над Виктория Азаренка / Мария Кириленко.

Поставени тенисистки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (шампионки)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (полуфинал)
  Лизел Хубер /  Надя Петрова (полуфинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (2 кръг)
  Кара Блек /  Анастасия Родионова (четвъртфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Юлия Гьоргес /  Лиса Реймънд (осминафинал)
  Джан Юн-жан /  Агнешка Радванска (осминафинал)
  Бетани Матек /  Мегън Шонеси (четвъртфинал)
  Моника Никулеску /  Ян Дзъ (2 кръг)
  Франческа Скиавоне /  Рене Стъбс (1 кръг)
  Виктория Азаренка /  Мария Кириленко (финал)
  Елена Веснина /  Вера Звонарьова (2 кръг)
  Шахар Пеер /  Пън Шуай (осминафинал)
  Алиса Клейбанова /  Анабел Медина Гаригес (2 кръг)
  Тимеа Бачински /  Татяна Гарбин (2 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия